Tary, справжнє ім'я Тарас Анатолійович Поворозник ( 22 листопада 1992, Тернопіль), — чеський ютубер і відеоблогер українського походження. Прізвисько Tara походить від імені Тарас.

У 2017 році журнал Forbes поставив його на 38 місце в рейтингу 77 найвпливовіших чехів у соцмережах, а 2021 року він посів перше місце в рейтингу 10 найбільш високооплачуваних ютуберів Чехії з орієнтовним річним доходом у 15 млн крон.

Життєпис 
Тарас народився в Україні, приїхав до Чехії з батьками у віці дев'яти років.

Тарас має три канали на YouTube, на один з яких він регулярно додає відео. У грудні 2018 року на його основному каналі Tary було понад 780 тис. підписників. Згодом, після суперечки та відео I'm a Road Pirate, їхня кількість почала різко падати. Він відрізняється від інших чеських ютуберів тим, що створює відео про паркур та пропагує активний стиль життя.

Тарас керує бізнесом, пов'язаним з паркуром — організовує майстер-класи, має власний модний бренд одягу Enjoy the Movement і написав книги Tara у видавництві Albatros і Tara's World видавництва XYZ.

У 2022 році посідав третє місце в рейтингу найоплачуваніших ютуберів Чехії — його річний дохід становив 14 мільйонів крон.

Контроверсійності

«Я дорожній пірат» 
У грудні 2018 року Тарас опублікував відео «Я дорожній пірат» (Jsem pirát silnic) із записом швидкої та небезпечної поїздки на шосе. Пізніше він видалив це відео та вибачився, хоча багато людей сприйняли вибачення більше як виправдання та нещиру поведінку.

Merch — ціна 
У березні 2019 року в Instagram з'явилася відповідь Тараса фанату, який запитав його, чому одяг такий дорогий. На це він відповів: «У мене немає дорогого одягу, просто у вас мало грошей». Згодом Тарас назвав цю заяву невдалим жартом. Незважаючи на це, він отримав хвилю негативної реакції від інших ютуберів (наприклад, Agraelus або PedrosGame), співпрацю з ним припинив, наприклад, фестиваль Utubering.

Стриптиз 
У середині серпня 2019 року з'явилося відео 2014 року, на якому Поворозник виступає у стрип-шоу. Поворозник, що на момент зйомки відео мав 22 роки, тоді був учасником стриптиз-групи California Dreams . Свою участь у групі Поворозник офіційно підтвердив у своєму Instagram-акаунті.

SportGroupCZ — OVB 
У квітні 2019 року один із користувачів Youtube випустив відео під назвою TARY THE BEST RECRUTER FOR OVB | HELLO TARY TADY RADY («Правда про Тара»), в якому вказує на те, що Поворозник працював у SportGroupCZ. Вона займалася організацією шахрайського страхування для паркуристів та людей, які займаються іншими екстремальними видами спорту. У цьому відео він заявляє про зв'язок компанії зі скандальною компанією OVB. Поворозник брав безпосередню участь у вечірці компанії OVB, про що свідчить документальний фільм «Rada nad zlato», в якому йдеться про недобросовісну роботу OVB. Серед іншого, у цьому документальному фільмі фігурує скандальний YouTuber MikeJePan.

Примітки 

Уродженці України
Уродженці Тернополя
Народились 22 листопада
Народились 1992